Името Габрица носят две български села:

 Габрица, област Смолян
 Габрица, област Шумен